Trisetokoeleria är ett släkte av gräs. Trisetokoeleria ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräs
Trisetokoeleria